Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Tomáš Šmíd 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Ilie Năstase /  Raúl Ramírez (primo turno)
 John Alexander /  Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1979